Санта-Ана-де-Пуса () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 19 км². Население — 473 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 78 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Населённые пункты Толедо
Муниципалитеты Толедо